Кубок обладателей кубков КАФ 1992 — 18-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 37 африканских стран и победитель Кубка обладателей кубков КАФ 1991. Новым победителем стал ивуарийский клуб «Африка Спорт».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 22 ноября, ответный — 6 декабря 1992 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1992 на сайте RSSSF

Примечания 

1992
Футбол в Африке в 1992 году